DHB har flere betydninger:

 Danmarks Hurtigste Bil - dansk bilfestival
 Tysklands håndboldforbund (Deutscher Handballbund)
 Dansk Historisk Bibliografi